Karl Reinthaler ist der Name folgender Personen:

* Karl Reinthaler (Pädagoge) (1794–1863), deutscher Pädagoge 
 Karl Reinthaler (Politiker) (1913–2000), österreichischer Politiker (SPÖ), Salzburger Landtagsabgeordneter
  

Siehe auch:
 Carl Martin Reinthaler (1822–1896), deutscher Komponist und Dirigent